Ел Зурдо има више значења:

 Ел Зурдо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Зурдо (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Зурдо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Зурдо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику